Garden of Delight, kurz G.o.D., ist der Name folgender Bands:

 Garden of Delight (norwegische Band), eine norwegische Gothic-Rock-Band
 Garden of Delight (deutsche Band), eine deutsche Gothic-Rock-Band
 eine deutsche Folk-Rock-Band, die auch als Keltenherz veröffentlicht